

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 9 podstawowych
 Skrzynki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Jeżewo
 Skrzynki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Skrzynki – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Skrzynki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Skrzynki – część wsi Stara Kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Skrzynki – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Skrzynki – część wsi Borusowa w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów
 Skrzynki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk
 Skrzynki – przysiółek wsi Pułaczów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Skrzynki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Skrzynki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 Skrzynki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Stęszew

Zobacz też 
 skrzynka